PSI-20 — ключевой португальский фондовый индекс. В индекс включается 20 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на бирже Euronext Lisbon.

История 
Индекс PSI-20 начал рассчитываться 31 декабря 1992 года на уровне 3000 пунктов. Максимум был достигнут в марте 2000 года (14822 пункта).

Компоненты индекса 
В индекс входят следующие компании (на 31 марта 2017 года):

Примечания

Ссылки 
 PSI-20 на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Португалии